«Ефле» ИФ (; правильнее Евле) — шведский футбольный клуб из Евле. Клуб «Ефле» основан 5 декабря 1882 года, футбольная секция открыта в 1898. В настоящее время играет в Суперэттан — второй по силе шведской футбольной лиге .

История 
5 декабря 1882 года был основан клуб «Gefle Sportklubb» для катания на лыжах, коньках, занятий греблей и игр с мячом. 24 января 1883 он был переименован в «Gefle Idrottsförening». Первый футбольный матч провёл в 1898 году. В 1933 впервые вышел в Аллсвенскан, в 1935 выбыл обратно в Дивизион 2. В 1983—1984 годах вновь выступал в высшей лиге. В 2004 занял второе место в лиге Суперэттан и вышел в Аллсвенскан. В 2006 дошёл до финала Кубка Швеции, где уступил «Хельсингборгу», в составе которого играл легендарный Хенрик Ларссон, со счётом 0:2.

По итогам сезона 2016 клуб вновь выбыл в Суперэттан.

Сезоны в Аллсвенскан

Достижения 
 Финалист Кубка Швеции 2006

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте футбольной ассоциации Швеции
 Сайт фан-клуба «Ефле» «Sky Blues»

Футбольные клубы Швеции
Появились в 1882 году
Спорт в Евле